José Antonio Guerrero puede hacer referencia a:

 José Antonio Guerrero y Ludeña (1812-1891), político español;
 José Antonio Guerrero Barreiro (?-1984), entrenador de fútbol mexicano;